Кнежина (територијална јединица), у саставу нахије, на чијем челу је био обор-кнез
 Кнежина (Соколац), насеље у општини Соколац, Република Српска, БиХ
 Манастир Кнежина, манастир у Кнежини код Сокоца

Види још 
 Кнежевина